Cortlandt puede referirse a:

Cortlandt (álbum), álbum de 1996 por Sean Malone.

Personas 
Cortlandt Starnes
Karl Cortlandt Schuyler, Senador estadounidense de Colorado.

Localidades 

Cortlandt (Nueva York), pueblo en el condado de Westchester.
Cortlandt Manor (Nueva York), aldea de Cortlandt.
Cortlandt (estación Metro-North)
Dos estaciones del Metro de Nueva York:
Calle Cortlandt (línea de la 7ª Avenida–Broadway), demolida durante los ataques del 11 de septiembre.
Van Cortlandt Park–Calle 242 (línea de la 7ª Avenida–Broadway)
Calle Cortlandt (línea Broadway)